Антонссон () — шведське прізвище. Відомі носії:
 Маркус Антонссон — шведський футболіст
 Мікаель Антонссон — шведський футболіст і футбольний тренер

Шведські прізвища